Гнатю́к — українське прізвище.

 Гнатюк Анатолій Васильович (1964) — народний артист України, актор національного академічного театру імені Івана Франка
 Гнатюк Богдан — лікар, громадський діяч
 Гнатюк Богдан-Тарас (1915—1998) — інженер, учений, громадський діяч
 Гнатюк Василь В'ячеславович (* 1955) — український історик і статистик футболу
 Гнатюк Василь Олексійович (* 1942) — український математик і педагог
 Гнатюк Володимир Васильович (* 1979) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гнатюк Володимир Володимирович (1980—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гнатюк Володимир Михайлович (1871—1928) — український фольклорист, етнограф, літературознавець, громадсько-культурний діяч
 Гнатюк Володимир Якович (1893—після 1933) — український літературознавець, архівіст, краєзнавець
 Гнатюк Галина Макарівна (* 1927) — український мовознавець
 Гнатюк Дмитро Миколайович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Гнатюк Дмитро Михайлович (1925—2016) — український оперний співак (баритон), народний артист України
 Гнатюк Іван Федорович (* 1929) — український письменник
 Гнатюк Ірина Святославівна (* 1957) — український мовознавець, фразеолог, лексикограф, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент.
 Гнатюк Лідія Павлівна (* 1959) — український науковець-мовознавець
 Гнатюк Людмила Петрівна (* 1954) — українська поетеса
 Гнатюк Микола Васильович (* 1952) — український естрадний співак, народний артист України
 Гнатюк Микола Пилипович (1933—1975) — український літературознавець, кандидат філологічних наук (1964)
 Гнатюк Мирослава Михайлівна (1957) — українська літературознавиця, доктор філологічних наук, професорка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Гнатюк Мирослав-Володимир (1917—2001) — уродженець Заліщиків, лікар-психіатр, співак (бас), громадський діяч
 Гнатюк Михайло (1883 — ?) — командир будівельної сотні Легіону Українських Січових Стрільців.
 Гнатюк Михайло Іванович (* 1947) — український вчений у галузі літературознавства
 Гнатюк Михайло Степанович (* 1944) — вчений у галузі медицини
 Гнатюк Ніна Юхимівна (* 1947) — поетеса
 Гнатюк Олег Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гнатюк Олександра (* 1961) — польська дослідниця в галузі українознавства, перекладачка та популяризаторка української літератури
 Гнатюк Олена Павлівна — громадська діячка
 Роджер Джеймс Гнатюк (* 1946) — канадійсько-австралійський ботанік
 Гнатюк Феофанія Олександрівна (* 1953) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Гнатюк Юрій Любомирович (* 1976) — директор ДП «Енергоринок».

Дивіться також 
 Гнатов
 Гнатенко
 Гнатишин

Примітки 

Українські прізвища